Алексей Александрович Харитонов:
 Харитонов, Алексей Александрович (1816—1896) — сенатор, действительный тайный советник.
 Харитонов, Алексей Александрович (род. 1978) — российский самбист, многократный чемпион и призёр чемпионатов России, Европы и мира, Заслуженный мастер спорта России.